Arleth Rocío Terán Sotelo (1976-), actrice mexicaine
 Gustavo Sotelo
 José Calvo Sotelo
 Leopoldo Calvo-Sotelo (1913-2005), marin espagnol
 le bienheureux  Luis Sotelo (1574-1624), frère franciscain, missionnaire au Japon, martyr